«Чёрная лагуна» () — испанский мистический сериал, выходивший на экраны у себя на родине на канале Аntenа 3 с 24 мая 2007 года по 13 октября 2010 года, когда в прощальную неделю на экраны вышли сразу два финальных эпизода.

В России сериал транслировался на телеканале Sony Sci-Fi и телеканалом Teen TV. В Белоруссии с 17 мая 2011 года транслировался на 8 канале.

С бюджетом каждой серии в 600 000 евро сериал является вторым самым дорогим сериалом испанского телевидения.

В феврале 2021 года на платформе Prime Video состоялся перезапуск сериала под названием «Чёрная лагуна: Вершины».

Описание 
Маркоса и его младшую сестру Паулу определяют в интернат «Чёрная лагуна» после исчезновения родителей. Они поселяются в этом элитном месте под присмотром основателя и директора этого интерната и по совместительству их законного опекуна. Очень скоро Маркос узнаёт, что в «Чёрной лагуне» полно страшных секретов и происходящие здесь события каким-то образом связаны с его семьёй. Вместе со своими новыми друзьями Каролиной, Иваном, Викторией, Роке и Каэтано, а затем и Хулией он пытается добраться до истины, но чем ближе они подбираются к ней — тем сильнее приходится сражаться за свою жизнь. Очень скоро они узнают, что правда гораздо страшнее, чем они думали вначале.

Персонажи и исполнители

Персонал пансиона «Чёрная лагуна» 
 Гектор Де Ла Вега/Самуэль Эспи — Луис Мерло (): Преподаватель испанского языка и литературы, директор пансиона в 1 сезоне. Со 2 сезона — завуч пансиона. Старший брат Ирене Эспи, дядя Маркоса, Паулы и Самуэля Новоа Пасос. (1—5 сезоны, 7 сезон — эпизодически)
 Эльса Фернандес Кампос — Наталия Мильян (): Преподаватель истории, директор пансиона со 2 сезона. Сестра-близнец Пабло Фернандес Кампос (Гнома). (1—7 сезоны)
 Мария Альмагро — Марта Торне (): Уборщица пансиона, биологическая мать Ивана Нойрета, жена Фермина (1—7 сезоны).
 Фермин де Пабло/Карлос Альманса — Рауль Фернандес (): Шеф-повар пансиона, агент Сауля. Влюблён в Марию, позже на ней женился. (1—7 сезоны)
 Амелия Угарте Роландо — Марта Асас (): Преподаватель младших классов, сестра Фернандо Угарте Роландо. Работала на нацистов. (1—7 сезоны)
 Камило Бельмонте/Хельмут фон Хаммер — Педро Сивера (): Преподаватель латыни. Нацист. (1—5 сезоны, 6 и 7 сезоны эпизодически)
 Педро Камачо — Эдуардо Веласко (): Преподаватель физкультуры. Друг Гектора. Был любовником Эльсы Фернандес. (1—4 сезон). Покончил с собой после ложного обвинения в убийстве  Матео Табуэнко.
 Хасинта Гарсиа — Ампаро Баро (), Каролина Лапауса (): Управляющая пансионом, мать Вероники, бабушка Мигеля. (1—7 сезоны)
 Матео Табуэнко — Алехандро Ботто (): Преподаватель математики. Агент нацистов. (2—3 сезоны, 4 сезон — один эпизод). Похоронен заживо.
 Нора Диас — Мариона Рибас (): Преподаватель истории, агент Сауля. (3 сезон, 4 сезон — один эпизод)
 Мартин Морено Родригес/Эмилио Гальван — Исмаэль Мартинес (): Преподаватель естественных наук. Встречается с Ребеккой. Отец Лукаса (4—7 сезоны).
 Ребекка Бенароч — Ирене Монтала (): Преподаватель истории, агент Сауля. При прикосновении к человеку видит его плохую сторону. Встречается с Мартином (5—7 сезоны).
 Фернандо Угарте Роландо — Адам Кинтеро (): Преподаватель рисования, брат Амелии Угарте Роландо. Проявлял симпатию к Каролине. Совершил самоубийство из-за того, что Амелия работала на нацистов из-за него (4 сезон — эпизодически, 5 сезон).
 Уго Алонсо — Хавьер Риос (): Преподаватель физкультуры. Нацист. Правая рука Риттера Вульфа. (5—7 сезоны)
 Лусия Гарсиа Миранда / Марта Фернандез — Лола Бальдрик (): Доктор пансиона. Работала на Ottox. Мать Томаса (5—7 сезоны).
 Жак Нойрет — Карлос Леаль (): Приёмный отец Ивана Нойрета. Глава попечительного совета, замещал Эльсу Фернандес на время декретного отпуска. Встречался с Эльсой. Акционер Ottox. Попал в психиатрическую больницу. (1—4 сезоны — эпизодически, 5—6 — постоянно, 7 сезон — эпизод)
 Клара Саэс — Наталия Лопес (): Хореограф. Работала на нацистов. (5 сезон — эпизод, 6—7 сезоны)
 Алисия Кораль — Кристина Маркос (): Преподаватель философии, инспектор полиции под прикрытием. (6—7 сезоны)
 Альфонсо Себальос — Пако Мерино (): Преподаватель истории. Именно он первым понял, что в школе происходит что-то неладное. (1 сезон, 2 и 3 сезоны — эпизод)
 Хосе Антонио «Тони» — Алехандро Касасека (): Слесарь, биологический отец Ивана Нойрета. Бывший возлюбленный Марии. Приехал в пансион ради неё. Убит отчимом Хулии (4 сезон, 5 сезон — эпизод).

Ученики пансиона 
 Иван Нойрет Леон — Йон Гонсалес () приёмный сын Жака Нойрета, биологический сын Марии Альмагро и Хосе Антонио (1—7 сезоны).
 Маркос Новоа Пасос — Мартин Ривас () сын Сандры Пасос/Ирене Эспи и Андреса Навоа, брат Паулы, племянник Самуэля Эспи. Парень Каролины. Был влюблён в Амелию. (1—7 сезоны)
 Каролина Леаль Солис — Ана де Армас () дочь известной актрисы, девушка Ивана, позже — Маркоса. (1—6 сезоны).
 Виктория Мартинес Гонсалес — Элена Фуриасе () лучшая подруга Каролины, была влюблена в Ивана, тайная любовь Каэтано. Девушка Начо. (1—7 сезоны).
 Каэтано Монтеро — Фернандо Тиельве () лучший друг Роке Санчеса. Тайно влюблён в Викторию (1 сезон. Эпизодические роли во 2 и 3 сезонах).
 Роке Санчес Навас — Даниэль Ретуэрта () лучший друг Каэтано. Был влюблён в Хулию. (1—7 сезоны).
 Паула Новоа Пасос — Карлота Гарсиа () дочь Сандры Пасос/Ирене Эспи и Андреса Навоа, сестра Маркоса и племянница Самуэля Эспи, клон Евы Вульф (1—7 сезоны).
 Эвелин Понс — Дениссе Пенья () лучшая подруга Паулы Навоа (1—7 сезон).
 Хулия Медина — Бланка Суарес () девушка Ивана, медиум. (2—7 сезоны)
 Лукас Морено — Хавьер Сидонча () сын Мартина Морено, видит вещие сны. Друг Паулы и Эвелин. (4—7 сезоны)
 Хавьер Ольгадо — Серхио Мурильо () задира, всегда враждует с Паулой, Эвелин и Лукасом (2—7 сезоны).
 Игнасио Гарсия «Начо» — Йонас Берами () парень Викки. (5 сезон)
 Амайя Гонсалес — Нани Хименес () пыталась соблазнить Маркоса. Не та, за кого себя выдает. (6—7 сезоны)
 Рубен Боско — Хосе Анхел Триго () отличник. По приказу Уго пытался соблазнить Хулию.(6—7 сезоны)
 Мигель Перес Фернандез — Эдуардо Эспинилья () внук Хасинты Гарсиа и Хоакина Фернандеса/Мартина фон Клауса (2—4 сезоны).
 Сусанна дель Рио — Хулия Форнер () девушка Эмо. Была влюблена в Ивана. (5 сезон — эпизодически)

Участники проекта «Близнецы» 
 Сантьяго Пасос / Риттер Вульф — Хосе Эрвас (). «Дедушка» Маркоса и Паулы. Приемный отец Сандры Пасос/Ирене Эспи. (В 3 и 4 сезонах появлялся только во флешбеках). Главный руководитель Ottox. (5—6 сезоны — эпизодически)
 Хоакин Фернандес / Мартин фон Клаус — Эдуардо Макгрегор (). Отец Эльсы. Бывший директор приюта «Чёрная лагуна» (1—4 сезон — эпизодически).
 Полковник Араухо / Карл Фляйшер — Хоан Масотклейнер (). Глава оцепления при карантине. Руководитель Оttox. (7 сезон)
 Теодора Раубер — Лола Кордон () — единственная женщина, руководившая Ottox (7 сезон).
 Николас Гарридо — Иньяки Фонт (). Офицер связи (7 сезон).
 Макс Левоф — Санти Понс (). Создатель машины светового излучения. (7 сезон)
 Рикардо Монтойя / настоящее имя неизвестно — Мигель Альсибар. () (1 сезон — эпизодически)
 Марио Торрес — Хосе Луис Патиньо (). Адвокат семьи Новоа Пасос. (1—4 сезоны — эпизодически)

Остальные персонажи 
 Сауль Перес Сабан — Мануэль де Блас (). Начальник Фермина/Карлоса, Норы и Ребекки. (2—3 сезон — эпизодически, 4—6 сезоны, 7 сезон — эпизод)
 Давид Альманса — Хосе Луис де Сантос (). Отец Фермина/Карлоса. (4 сезон — эпизод)
 Даниэль Алонсо «Аполло» — Хавьер Риос (). Брат-близнец Уго. Пытался расскрыть деятельность брата. (6 сезон — эпизодически)
 Пабло Фернандес/«Гном» — Хавьер Ирибаррен (). Брат-близнец Эльсы. Друг Паулы и Ирене Эспи. (1—2 сезоны — эпизодически)
 Вероника Фернандес Гарсиа — Лусия Кинтана (). Дочь Хасинты. (1—2 сезоны — голос, 4 сезон — один эпизод)
 Андрес Новоа — Луис Моттола (). Отец Маркоса и Паулы. Муж Сандры Пасос. Работал на Ottox. (Конец 4 сезона, 5—6 сезоны)
 Ирене Эспи/Сандра Пасос — Йоланда Арестеги (). Мать Маркоса, Паулы и Самуэля. Младшая сестра Самуэля Эспи (2—7 сезоны)
 Ева Вульф — Карлота Гарсия (). Дочь Риттера Вульфа. (6 сезон)
 Курро Бермудес — Эдуардо Майо (). Один из заражённых 7 сезона. (7 сезон)
 Кристина Паласиос — Тасуара Касарес (). Возлюбленная Матео. (2 сезон — один эпизод)

Сезоны 
Общая информация по сезонам, а также данные об измерении показателей телевизионной аудитории премьерных показов сериала «El Internado» в Испании:

Первый сезон 
 Чудовища не щекочут (Los monstruos no hacen cosquillas).
 У всех свои секреты (Todo el mundo tiene un secreto)
 Ослепшие глаза (Ojos que no ven)
 Послание в бутылке (Un mensaje en una botella)
 Труп у озера (Un cadáver en La Laguna)
 Ночь святой Исабель (La noche de Santa Isabel)

Второй сезон 
 Что снится рыбам? (¿Con qué sueñan los peces?)
 За светлячками (Persiguiendo luciérnagas)
 Перстень (El anillo)
 Музыкальная шкатулка (La caja de música)
 В алфавитном порядке (En orden alfabético)
 Увидеть, чтобы поверить (Ver para creer)
 Мой друг — чудовище (Mi amigo el monstruo)
 Северный полюс (El polo norte)

Третий сезон 
 Филин (El Búho)
 Восемь миллиметров (8 milímetros)
 Оловянный солдатик (El soldadito de plomo)
 На дне морском (En el fondo del mar)
 Жизнь — это сон (La vida es sueño)
 Худшая тюрьма в мире (La peor cárcel del mundo)
 Призрак обезглавленной учительницы (El fantasma de la profesora decapitada)
 Пятеро мстителей (Los cinco vengadores)
 Ночь огня (La noche del fuego)

Четвёртый сезон 
 Проклятие (La maldicion)
 Сокровищница (La sala del tesoro)
 Тайна за семью печатями (El secreto mejor guardado)
 Предупреждение (Premonicion)
 Заклинание (El exorcismo)
 Предначертано звёздами (Escrito en las estrellas)
 Хороший солдат (Un gran soldado)
 Ключ (La llave)
 Единорог (El unicornio)
 Остров в море (Un punto en el mar)
 Ночь Двух Лун (La noche de las dos lunas)

Пятый сезон 
 Дневник доктора Вульфа (El cuaderno del doctor Wulf)
 Амнезия (Amnesia)
 Человек из мешка (El hombre del saco)
 Труп невесты (La novia cadáver)
 Обещание (La promesa)
 Вампир (El vampiro)
 Карточный король (El rey de la baraja)
 Паула в Стране чудес (Paula en el País de las Maravillas)
 Последний день (El último día)

Шестой сезон 
 Монстры приходят ночью (Los monstruos vienen de noche)
 Печенье с предсказаниями (Las galletas del porvenir)
 Оборотень (El hombre lobo)
 Предательство (La traición)
 Бал виновных (El baile de los culpables)
 Паула и волк (Paula y el lobo)
 Легенда о Еве (La leyenda de Eva)
 Ледяная принцесса (La princesa de hielo)
 Инопланетянин (El extraterrestre)
 Комната № 13 (La habitación numero 13)
 Волшебник (El mago)
 Аляска (Alaska)
 Когда гаснет свет (Después de la luz)

Седьмой сезон 
 Протокол (El protocolo)
 Угроза (La amenaza)
 Таинственный человек (El hombre misterioso)
 Сокровище (El tesoro)
 Центр Земли (El centro de la Tierra)
 Три лепестка (Los tres pétalos)
 Убийца Каролины (El asesino de Carolina)
 Последнее желание (El último deseo)
 Начало конца (El Principio del fin)
 Последняя доза (La última dosis)
 Последние воспоминания (Los últimos recuerdos)
 Пока смерть не разлучит их (Hasta que la muerte los separe)
 Последний вдох (El último aliento)
 Свет (La luz)
 Конец (El fin)

Адаптации 
Успех сериала «Интернат» в Испании позволил компании Globomedia (производителю сериала) успешно продать права на идею в другие страны.
 Во Франции канал M6 в 2009 году выпустил свою версию под названием «L'internat», но из-за низких рейтингов показ прекратился на 10 серии.
 В России 11 апреля 2011 года, в 21:00, на канале «СТС» состоялась премьера адаптированной версии «El internado» под названием «Закрытая школа».

Видеоигра 
По мотивам сериала была создана видеоигра, разработанная компанией «Virgin PLAY» и Nintendo DS, которую так же, как и сериал, назвали «El Internado». Игра вышла на рынок весной 2009 года, что совпало с премьерой пятого сезона. Комплект упаковки с игрой также содержал эксклюзивные подарки: карты, плакат и кулон с выгравированным логотипом сериала.

Игра основана на первых 4 сезонах.

Награды и номинации 
 Премия Ondas 2007 за лучший испанский сериал.
 Fotogramas de Plata
 Лучший телевизионный актер: Луис Мерло
 Лучшая телевизионная актриса: Ампаро Баро
 TP de Oro:
 2010: Лучшая актриса второго плана: Ампаро Баро (Номинация)
 2008: Лучшая актриса: Ампаро Баро
 2007: Лучший национальный сериал
 Премия Vieira de Plata 2008
 Лучший дебют: Мартин Ривас
 Премия Glamour 2008
 Открытие премии: Марта Торне
 Фестиваль кино и телевидения Ислантильи
 2009: Открытие премии: Мартин Ривас
 2008: Лучший телевизионный актер: Луис Мерло
 Международный телевизионный фестиваль в Монте-Карло 2009
 Номинации на «Золотую нимфу» за лучшую мужскую роль: Рауль Фернандес и Йон Гонсалес.
 Номинации на «Золотую нимфу» за лучшую женскую роль: Бланка Суарес и Марта Торне.
 Премия ATV 2008
 Номинация на лучший национальный сериал
 Приз за лучшую операторскую работу и освещение: Давид Аррибас.
 Приз за лучшую режиссуру искусства и сценографии: Фернандо Гонсалес.
 Премия Mujer Cosmopolitan 2009
 Лучшая ТВ актриса: Ана де Армас.

Ссылки 
 Официальная страница на сайте канала Антена 3 
 Испаноязычный фан-сайт 
 Сайт французской адаптации 
 Официальная страница адаптации на сайте Амедиа
 FRPG Ролевая игра по мотивам сериала 
 Российский фан-сайт сериала 
 Фан-сайт сериала

Примечания 

Телесериалы Испании 2007 года
Драматические телесериалы Испании
Подростковые драмы Испании
Телесериалы о школе
Вымышленные учебные заведения
Телесериалы на испанском языке
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Мадриде
Фантастические телесериалы Испании